

Astronomia 
 78652 Quero – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Quero – frazione del comune italiano di Quero Vas in Veneto
 Quero –  comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Cantone di Quero – cantone dell'Ecuador che si trova nella Provincia del Tungurahua

Persone 
 Eduin Quero – calciatore venezuelano
 Emanuele Quero Turillo – vescovo cattolico spagnolo

Altro 
 Quero – bicchiere di legno di alcune culture Precolombiane